Air Napal (Air Napal)
Air Napal (Bang Haji)